Editorial Norma puede referirse a:

 Para la española, véase Norma Editorial.
 Para la colombiana, véase Grupo Editorial Norma.